Suursoo est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Toivo Suursoo (né en 1975), joueur estonien de hockey sur glace

Toponyme

Suursoo küla, village du comté de Harju
, tourbière du comté de Harju

Homonymie de toponyme